Morales de Valverde kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Morales de Valverde (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Morales de Valverde (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar